Luksemburg:
 Hassel – miasto

Niemcy:
 Hassel – gmina w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Stendal
 Hassel – rzeka
 Hassel (Weser) – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Nienburg (Weser)

Osoby:
 Danny Hassel – amerykański aktor
 Odd Hassel – norweski chemik
 Sven Hassel – pisarz

Zobacz też:
 Hassell
 Lanitz-Hassel-Tal